Гран-прі Китаю 2018 (офіційно Formula 1 2018 Heineken Chinese Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 15 квітня  на Міжнародному автодромі Шанхая в Шанхаї, Китай. Це третій етап Чемпіонату Світу і п'ятнадцяте Гран-прі Китаю в історії.

Класифікація

Примітки 
  – Маркус Ерікссон отримав штраф в 5 позицій на старті за ігнорування жовтих прапорів під час кваліфікації.

Перегони

Примітки 
  – Макс Ферстаппен фінішував четвертим, але отримав штраф у 10 секунд за те що спровокував аварію.
  – П'єр Гаслі фінішував п'ятнадцятим, але отримав штраф у 10 секунд за те що спровокував аварію.
  – Брендон Хартлі не фінішував на гран-прі, але був класифікований, оскільки подолав понад 90 % дистанції.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Китаю
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Квітень 2018
2018 у китайському спорті